São expressões e terminologias normalmente utilizadas pelos Bahá'ís, em expressão à fé religiosa que professam. Muitas palavras que são utilizadas se baseiam nos conceitos de textos e escrituras Sagradas do Báb, Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá, como por exemplo, "revelação progressiva", "entrada em tropas","mundo espiritual", e assim por diante. Outras terminologias são apenas expressões criadas pelos próprios bahá'ís, como o termo "não-bahá'í", em refência aos que não são bahá'ís.

Terminologias
Ensino - Apresentar a alguém a Fé Bahá'í ou alguns de seus princípios. O Ensino é um dever sagrado, instituído por Bahá'u'lláh e determinado por Ele como o "mais meritório de todos os atos".

Ensino Direto - Apresentar a alguém a Fé Bahá'í ou seus princípios de forma direta.

Discurso de Anna - É uma referência ao ensino direto da Fé através do método exemplificado pelo Livro 6, do Instituto Ruhi, utilizando um álbum de ensino. O discurso de Anna visa informar sobre os pontos principais da Causa para aqueles que ainda não a conhecem.

Sequência de Livros/Cursos - Refere-se a sequência de livros do Instituto Ruhi, que atualmente vai do 1 ao 7. 

Livro 1 - Diz-se Livro 1, Livro 2 ... Livro 7, 8, para livros do Instituto Ruhi que são estudados, onde cada um possui temas específicos.

As Práticas - São as práticas relacionadas aos livros do Instituto Ruhi; em cada livro é requisitado aos participantes colocarem em prática atuando em certas atividades.

Capacitação - Passar pelas sequências de Livros, de modo a ser "capaz" de ajudar outras pessoas a passar pela mesma sequência.

Agrupamento - Determinada região de uma comunidade Bahá'í.

Programa Intensivo de Crescimento - Determinada região da comunidade Bahá'í que atinge ou está atingindo certo números de atividades e capacitação.

Entrada em Tropas - Refere-se a uma época no futuro quando muitas pessoas virão a procurar e participar dos mais variados processos de empoderamento existente na Fé Bahá'í, através de suas instituições.

Visita aos Lares - Prática do Livro 2 do Instituto Ruhi.

Terminologia bahá'í
Baha is